Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Alona Bondarenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vera Dushevina et Tatiana Perebiynis.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Varsovie
Sport en Pologne en 2007
Tennis en avril 2007
Tennis en mai 2007